Consemüller ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Consemüller (1902–1957), deutscher Architekt und Fotograf am Bauhaus
 Ruth Hollós-Consemüller (1904–1993), deutsche und ungarische Weberin